Тесцелозаврины () — подсемейство орнитоподовых динозавров семейства тесцелозаврид. Известны из раннего мела Азии и позднего мела Северной Америки. Подсемейство определяется как все таксоны, более тесно связанные с Thescelosaurus, чем с Orodromeus и гипсилофодоном.

Описание 

Первоначально подсемейство было введено Sternberg, 1940, чтобы отделить тесцелозавра от гипсилофодонтин (гипсилофодон, Dysalotosaurus и парксозавр) внутри гипсилофодонтид. Принимая во внимание парафилию гипсилофодонтид и недавнее признание сестринских отношений парксозавра и тесцелозавра, Brown and Druckenmiller, 2011 переопределили тесцелозаврин как все таксоны, более тесно связанные с Thescelosaurus, чем с Orodromeus и гипсилофодонтом.

Филогения 
По результатам кладистического анализа Brown и др. в 2013 году клада, включающая Orodromeus, Oryctodromeus и зефирозавра (ородромины) и другая, содержащая тесцелозавра и парксозавра (тесцелозаврины) вместе образуют третью кладу (тесцелозавриды), исключающую всех других орнитоподов. Включение в анализ небольших азиатских орнитоподов Changchunsaurus, Jeholosaurus и Haya (ранее описанных, как семейство Jeholosauridae) приводит к их включению в состав тесцелозаврин. Все три азиатских таксона образуют неразрешённую кладу с тесцелозавром и парксозавром как сестринским таксоном. Их размещение внутри тесцелозаврин поддерживается средним положением вентрального крыла скуловой кости, морщинистой и сжатой в дорсовентральном направлении пальпебральной костью (возможно апоморфия у парксозавра) и направленным дорсолатерально отростком надугловой кости. Морфологическое сходство черепов тесцелозавра, Changchunsaurus и Jeholosaurus очевидно. Бросающиеся в глаза признаки, объединяющие эти таксоны, обусловлены шероховатостью или орнаментом на заглазничной, скуловой, пальбебральной и предчелюстной костях.

Кладограмма на основе анализа Brown и др. 2013 года:

Примечания 

Thescelosauridae